Тулегенов — фамилия. Имеет женскую форму Тулегенова. Известные носители:
 Тулегенов, Мухамадий 1899—1987) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Тулегенов, Шерим Ажибекович (род. 1950) — казахский гидролог, доктор технических наук.



См. также 
 Толегенов